Jabeur ist der Familienname folgender Personen:

 Larbi Jabeur (* 1985), tunesischer Fußballspieler
 Ons Jabeur (* 1994), tunesische Tennisspielerin